Petrovský ist der Familienname folgender Personen:

 Gustáv Maršall-Petrovský (1862–1916), slowakischer Schriftsteller
 Leoš Petrovský (* 1993), tschechischer Handballspieler

Siehe auch:
 Petrovsky
 Petrowski
 Petrowsky